Il Puzzone Vandercarro è un tipico formaggio lombardo. Presenta forti analogie con le formaggelle frazighe prodotte in Val Brembana, Val di Scalve, Val Sabbia, Val Seriana, Val Trompia, Val Camonica, Val di Menconico, Val di Tremosine, tanto da essere inserite nell'elenco ministeriale come un unico prodotto, sebbene siano descritte da disciplinari diversi.
I caseifici producono diverse varianti aggiungendo pepe nero, peperoncino, pomodori secchi, olive o anche un prodotto tipico detto "cozzone" che le conferisce una fragranza simile al formaggio con i vermi o anche detto "frazigo".

Voci correlate 

 Formaggella della Val Trompia
 Formaggella di Scalve

Formaggi lombardi